Хроміс (Chromis) — рід риб родини помацентрові. Представники роду є популярними об'єктами акваріумістики завдяки їх малим розмірам, толерантністю до поганої якості води та яскравому забарвленню.

Назва "хроміс" також була використана Альбертом Гюнтером у 1862 р. для прісноводних риб роду Тиляпія (Tilapia), родина Цихлових (Cichlidae). Наразі ця назва часто використовується для різних акваріумних цихлід.

Види 
 Chromis abrupta Randall, 2001
 Chromis abyssicola Allen and Randall, 1985
 Chromis abyssus Pyle et al., 2008
 Chromis acares Randall and Swerdloff, 1973
 Chromis agilis Smith, 1960
 Chromis albomaculata Kamohara, 1960
 Chromis alleni Randall, Ida and Moyer, 1981
 Chromis alpha Randall, 1988
 Chromis alta Greenfield and Woods, 1980
 Chromis amboinensis (Bleeker, 1873)
 Chromis analis (Cuvier in Cuvier and Valenciennes, 1830)
 Chromis atrilobata Gill, 1862
 Chromis atripectoralis Welander and Schultz, 1951
 Chromis atripes Fowler and Bean, 1928
 Chromis axillaris (Bennett, 1831)
 Chromis bami Randall and McCosker, 1992
 Chromis brevirostris Pyle et al., 2008
 Chromis cadenati Whitley, 1951
 Chromis caerulea (Cuvier in Cuvier and Valenciennes, 1830)
 Chromis caudalis Randall, 1988
 Chromis chromis (Linnaeus, 1758)
 Chromis chrysura (Bliss, 1883)
 Chromis cinerascens (Cuvier, 1830)
 Chromis circumaurea Pyle et al., 2008
 Chromis crusma (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1833)
 Chromis cyanea (Poey, 1860)
 Chromis dasygenys (Fowler, 1935)
 Chromis degruyi Pyle et al., 2008
 Chromis delta Randall, 1988
 Chromis dimidiata (Klunzinger, 1871)
 Chromis dispilus Griffin, 1923
 Chromis earina Pyle et al., 2008
 Chromis elerae Fowler and Bean, 1928
 Chromis enchrysura Jordan and Gilbert, 1882
 Chromis fatuhivae Randall, 2001
 Chromis flavapicis Randall, 2001
 Chromis flavaxilla Randall, 1994
 Chromis flavicauda (Günther, 1880)
 Chromis flavipectoralis Randall, 1988
 Chromis flavomaculata Kamohara, 1960
 Chromis fumea (Tanaka, 1917)
 Chromis hanui Randall and Swerdloff, 1973
 Chromis hypsilepis (Günther, 1867)
 Chromis insolata (Cuvier in Cuvier and Valenciennes, 1830)
 Chromis intercrusma Evermann and Radcliff, 1917
 Chromis iomelas Jordan and Seale, 1906
 Chromis jubauna Moura, 1995
 Chromis klunzingeri Whitley, 1929
 Chromis lepidolepis Bleeker, 1877
 Chromis leucura Gilbert, 1905
 Chromis limbata (Cuvier in Cuvier and Valenciennes, 1830)
 Chromis limbaughi Greenfield and Woods, 1980
 Chromis lineata Fowler and Bean, 1928
 Chromis lubbocki Edwards, 1986
 Chromis mamatapara Shepherd, Pinheiro, Phelps, Easton, Pérez-Matus & Rocha, 2020
 Chromis margaritifer Fowler, 1946
 Chromis meridiana Greenfield and Woods, 1980
 Chromis mirationis Tanaka, 1917
 Chromis multilineata (Guichenot, 1853)
 Chromis nigroanalis Randall, 1988
 Chromis nigrura Smith, 1960
 Chromis nitida (Whitley, 1928)
 Chromis notata (Temminck and Schlegel, 1843)
 Chromis okamurai Yamakawa and Randall, 1989
 Chromis opercularis (Günther in Playfair and Günther, 1867)
 Chromis ovalis (Steindachner, 1900)
 Chromis ovatiformis Fowler, 1946
 Chromis pamae Randall and McCosker, 1992
 Chromis pelloura Randall and Allen, 1982
 Chromis pembae Smith, 1960
 Chromis punctipinnis (Cooper, 1863)
 Chromis randalli Greenfield and Hensley, 1970
 Chromis retrofasciata Weber, 1913
 Chromis sanctaehelenae Edwards in Edwards and Glass, 1987
 Chromis scotochiloptera Fowler, 1918
 Chromis scotti Emery, 1968
 Chromis struhsakeri Randall and Swerdloff, 1973
 Chromis ternatensis (Bleeker, 1856)
 Chromis triacantha Bowdich, 1825
 Chromis trialpha Allen and Randall, 1980
 Chromis vanderbilti (Fowler, 1941)
 Chromis verater Jordan and Metz, 1912
 Chromis viridis (Cuvier in Cuvier and Valenciennes, 1830)
 Chromis weberi Fowler and Bean, 1928
 Chromis westaustralis Allen, 1976
 Chromis woodsi Bruner and Arnam, 1979
 Chromis xanthochira (Bleeker, 1851)
 Chromis xanthopterygia Randall and McCarthy, 1988
 Chromis xanthura (Bleeker, 1854)
 Chromis xutha Randall, 1988

Джерела 
 Chromis at FishBase 

Помацентрові
Роди риб